denotowanie – relacja między wyrażeniem a jego denotacją
 Denotowanie – rozprawa Bertranda Russella z 1905